

Patronyme 

Dietrich Eckart ( – ) était un homme politique allemand, un des premiers membres clés du Parti ouvrier allemand (DAP) et un des participants au Putsch de la brasserie.
 Wolfgang U. Eckart (1952-2021), historien de la médecine allemand.
Les conditions d'Eckart permettent la simplification de l'équation de Schrödinger du mouvement nucléaire (rovibrationnel) lors de la seconde étape de l'approximation de Born-Oppenheimer.

Toponyme 

 Eckart, ancienne seigneurie néerlandaise, aujourd'hui quartier de la ville d'Eindhoven.

Patronyme allemand